Maria Schneider est un nom notamment porté par :
 Maria Schneider (1952-2011), actrice française ;
 Maria Schneider (1960-), musicienne américaine.